Межзональный турнир по шахматам 1995 (Кишинёв) — одиннадцатый женский межзональный турнир. 

В турнир претенденток допущены Арахамия, Кахиани, Иоселиани, Галлямова-Иванчук, Пэн Чжаоцинь, Марич, Гуриели.

Таблица

Ссылки 
 World Chess Championship (Women) 1995 Kishinev Interzonal Tournament

Спорт в Молдавии в 1995 году
Межзональные турниры
1995 год в шахматах